Комодітракс — гігантський комодський дракон-мутант, який з’явився в мультсеріалі «Ґодзілла», в серії «End of the Line». Вона є «жінкою» Ґодзілли.

Історія персонажа 
Під час романтичного круїзу по Алясці на корабель Ніка та Одрі напала Гігантська Черепаха. Вони опинились на безлюдному острові, де на них знову напала Гігантська Черепаха, але цього разу їх врятувала Комодітракс, комодський дракон-мутант. Нік виявляє, що Ґодзілла і Комодітракс є партнерами, і що Ґодзілла планує бути батьком для дитинчати, яке має вилупитися з яйця Комодітракса. На острів прибувають американські військові і наказують здійснити авіаудар, щоб знищити Ґодзіллу, Комодітракса і Гігантську Черепаху заодно. Гігантська Черепаха знову прибуває і б'єтся з Ґодзіллою та Комодітраксом. Під час бою повітряний удар призводить до того, що Гігантська Черепаха, Комодітракс та її яйце падають в щілину, а Ґодзілла, Нік та Одрі рятуються.

Здібності 
Комодітракс має потужні щелепи, якими вона кусає Гігантську Черепаху. Також вона має велику фізичну силу. Це видно, коли вона штовхала ту ж саму Гігантську Черепаху. Вона вміє пускати атомний промінь блакитного кольору. Комодітракс здатна до безстатевого розмноження через партеногенез, на що також здатні комодські дракони в реальному житті.

Фільмографія 
 Ґодзілла (1998)

Джерела 
 https://wikizilla.org/wiki/Komodithrax 

Кайдзю